Vingone steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Scandicci, Provinz Florenz, Italien
 einen Ortsteil der Stadt Città di Castello, Provinz Perugia, Italien